Villa del Prado puede referirse a:

 Villa del Prado, municipio español de la Comunidad de Madrid.
 Villa del Prado, localidad argentina de la provincia de Córdoba.
 Villa de Prado, yacimiento arqueológico español de la provincia de Valladolid.